A Asociación Deportiva Municipal de Pérez Zeledón é um clube de futebol costarriquenho com sede em San Isidro de El General. A equipe compete no Campeonato Costarriquenho de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1962.

Títulos 

  Campeonato Costarriquenho (Apertura): 2004 e 2017
  Campeonato Costarriquenho da Segunda Divisão: 1988/89 e 1991
  Campeonato Costarriquenho da Terceira Divisão: 1974

Ligações externas 
´Sítio oficial 

Clubes de futebol da Costa Rica
Clubes de futebol fundados em 1962